Stellan Skarsgård
Alexander Skarsgård
Gustaf Skarsgård
Bill Skarsgård
Desambiguação